Флаг муниципального образования Раздо́льненское сельское поселение Надеждинского муниципального района Приморского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 марта 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6885.

Описание флага 
«Прямоугольное двухстороннее голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба в белом, красном, жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле опрокинутый серебряный вилообразный крест, вверху сопровождаемый по сторонам золотыми сообращёнными головами оленя и барса, заполненный в оконечности червленью, в которой вырастающий золотой цветок женьшеня с таковыми же листьями».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Раздольненского сельского поселения, который языком символов и аллегорий отражает природно-географические и экономические особенности Раздольненского сельского поселения.

Центр сельского поселения — посёлок Раздольное был основан как крестьянское селение в 1866 году, хотя почтовый пост и военный пост второй роты Первого восточносибирского стрелкового батальона были выставлены здесь раньше — практически одновременно с военными постами Посьет и Владивосток.

Посёлок расположен на реке Раздольная и вытянут вдоль её берегов. Река отражена геральдической фигурой — белым вилообразным крестом. Красное остриё в основании флага, сквозь которое проходит река — вулкан Барановский, уникальный памятник природы. Река Раздольная промыла проход сквозь кратер потухшего вулкана. В настоящее время сохранившаяся часть вулкана является редким памятником геологии — в разрезе кратера великолепно читаются все его основные элементы и его заполнения.

Уникальна природа дальневосточного края, разнообразная и богатая редкими видами животных и растений, которые создали особый климат и сильно повлияли на образ жизни местного населения. Долгое время одним из основных занятий местного населения было развитие пантового оленеводства и производство концентрированных пантов используемых для изготовления лекарственных средств, что нашло отражение изображением оленьих рогов на флаге. Разнообразие природы подчёркивается изображением не только головы оленя, но и леопарда (геральдический барс) и цветком женьшеня.

Женьшень также указывает на то, что в Раздольненском сельском поселении освоено культурное выращивание женьшеня, также используемого в фармакологии.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта, жизненной энергии.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания

Красный цвет — символ силы, мужества, труда, красоты и праздника.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности; цвет бескрайнего неба и водных просторов.

См. также 
 Герб Раздольненского сельского поселения

Примечания